Oyama se poate referi la:

 Municipiul Oyama, o localiate în Japonia, în prefectura Tochigi
 Orașul Oyama, o localiate în Japonia, în prefectura Shizuoka